Arbeiterkammer steht für:

 Kammer für Arbeiter und Angestellte, Bundes- und Landesorganisationen in Österreich
 Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich, Landesorganisation in Niederösterreich
 Arbeiterkammer Oberösterreich, Landesorganisation in Oberösterreich
 Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol, Landesorganisation in Tirol
 Arbeitskammer des Saarlandes
 Arbeitnehmerkammer Bremen